Ю́рий Миро́нов:
 Миронов, Юрий Александрович (род. 1942) — советский и российский художник-абстракционист.
 Миронов, Юрий Матвеевич (род. 1948) — советский футболист; советский и российский тренер.
 Миронов, Юрий Михайлович (род. 1937) — доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии электротехнических наук.
 Миронов, Юрий Прокопьевич (род. 1932) — российский инженер, деятель промышленности.